Алексе́й Васи́льевич Тимофе́ев:* Тимофеев, Алексей Васильевич (1812—1883) — русский поэт и прозаик.
 Тимофеев, Алексей Васильевич (1925—1982) — Герой Советского Союза.
 Тимофеев, Алексей Васильевич (1929—1993) — марийский советский писатель, журналист и редактор, инженер-экономист.